Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Joakim Nyström che hanno battuto in finale Jesús Colás e David de Miguel Lapiedra 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Joakim Nyström (campioni)
 Nelson Aerts /  Luiz Mattar (semifinali)

 Jordi Arrese /  Jorge Bardou (quarti di finale)
 Jordi Arrese /  Jorge Bardou (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1986